Shuikou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuikou (sockenhuvudort), Fujian, 
 Shuikou (socken i Kina, Guangdong), 
 Shuikou (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar